Ниже представлен список всех официальных альбомов с музыкой из телесериала «Секс в большом городе», когда либо выходивших на CD, включая клубные композиции. Альбомы издавались в период с 2000 по 2010 года, включая саундтреки к двум полнометражным фильмам.

Sex & The City: Music From The HBO Series  

Год выпуска: 2000

 Tom Jones with Mousse T. — «Sexbomb (Peppermint Jam Remix)»
 Amber — «Taste The Tears»
 Joan Osborne — «Righteous Love»
 Bette Midler — «Love TKO»
 Imani Coppola — «Count To 10»
 The Dust Brothers — «More, More, More»
 Missy «Misdemeanor» Elliott — «Hot Boyz»
 Reiss — «Got The Girl»
 Moloko — «The Time Is Now»
 Aimee Mann — «Calling It Quits»
 Elan Atias — «Dreams Come True»
 Trisha Yearwood — «For Only You»
 Groove Armada — «Sex And The City Theme»

Продолжительность: 53:05

Sex & The City: Score 

Год выпуска: 2001

Музыка с этого альбома не звучала в сериале, а лишь написана по мотивам ().

 Sex & The City: Theme
 I Love The Nightlife (Disco 'Round)
 You’ve Got A Friend
 This Kiss
 Best Of My Love
 Sweet Surrender
 Sexbomb
 Brand New Key
 Sexual Healing
 Breathe
 More, More, More
 Kiss And Say Goodbye

Electric Martinis (Music From Sex & The City)  

Год выпуска: 2002

 Sub Rosa (Hallucination mix)
 Love Beads
 Grease Monkey
 Floaters
 Check Out Junior
 Blue Martini
 El Picador
 Emma's Friend
 Casa Chubby
 Red Martini
 Kandy Kloset
 La Cosa Nera
 The Chase-Me Shoes
 Whistler's Brother

Sex & The City: Music From & Inspired By The TV Series  
Год выпуска: 2004

CD 1 

 Douglas Cuomo — «Sex And The City Main Title Theme Intro»
 Beyoncé — «Work It Out»
 Justin Timberlake — «Cry Me a River»
 Lemar — «Lullaby»
 Daniel Bedingfield — «I Can’t Read You»
 Anastacia — «I’m Outta Love»
 Kelly Rowland — «Can’t Nobody»
 Sugababes — «Overload»
 Britney Spears — «I’m a Slave 4 U»
 Pink — «Get the Party Started»
 DB Boulevard — «Point Of View»
 Cheryl Lynn — «Got To Be Real»
 Blondie — «Maria»
 Chicago — «If You Leave Me Now»
 Dionne Warwick — «Heartbreaker»
 Petula Clark — «Downtown»
 Odyssey — «Native New Yorker»
 Billy Joel — «New York State Of Mind»

CD 2 

 Aretha Franklin — «Respect»
 Nina Simone — «Feeling Good»
 Nancy Sinatra — «These Boots Are Made For Walking»
 Chaka Khan — «I’m Every Woman»
 Destiny’s Child — «Bootylicious»
 Ricky Martin — «She Bangs»
 Jamiroquai — «Love Foolosophy»
 Darren Hayes — «Insatiable»
 Kylie Minogue — «Confide In Me»
 Alicia Keys — «A Woman’s Worth»
 Toni Braxton — «Un-Break My Heart»
 Sade — «By Your Side»
 Cyndi Lauper — «Time After Time»
 Donna Summer — «Hot Stuff»
 Kool & The Gang — «Ladies Night»
 Tony Bennett — «The Good Life»
 Otis Redding — «Try a Little Tenderness»
 Andy Williams — «Moon River»
 Douglas Cuomo — «Sex And The City Main Title Theme Outro»

Irma At Sex & The City. Part 1: Daylight Session 
Год выпуска: 2004

CD 1 

 «Gne Gne» — Montefiori Cocktail
 «Night Club Tropéz» — Sam Paglia
 «Groove Factory Theme» — DJ Rodriguez
 «69 Degrees» — Bob Mansueto
 «Bossa Rouge» — Gazzara
 «Sunday Morning Samba» — Italian Secret Service
 «Naitropé Clebtropé» — Sam Paglia
 «Small Club» — Giulio Capiozzo / Mecco
 «Kharmalion» — Bossa Nostra
 «Ray Ban» — Marc 4

CD 2 

 «Point Of View» — Voo Doo Phunk
 «Make Up Your Mind» — Instant Cities
 «Bitches & Friends» — DJ Rodriguez
 «Urxa» — Honeymunch
 «Dolphins» — Ohm Guru
 «Isla Del Amor» — Gazzara
 «Segundo» — D’Angelo / Del Gaudio / Rossi
 «Crickets Sings For Anamaria» — Bossa Nostra
 «By The Light Of The Moon» — DJ Rodriguez

Irma At Sex & Tthe City. Part 2: Nightlife Session 
Год выпуска: 2004

CD 1 

 «Party» — Voo Doo Phunk
 «Groove To The Sky» — The Black Mighty Orchestra
 «Sofisticata [Nicola Conte Soft Samba Strings Remix]» — Montefiori Cocktail
 «Peter Pan Syndrome» — DJ Rodriguez
 «Lazy Busy» — Montefiori Cocktail
 «A.L.L.» — Guy & Cesar
 «Nightlife [Instrumental]» — Typhoorns
 «My Magic Carpet» — DJ Rodriguez
 «Monday Again» — DJ Rodriguez

CD 2 

 «Sun Is Shining» — Don Carlos
 «Brazilenco» — Zeb
 «Sweet Lavalamp» — Sam Paglia
 «Suenho De Bahia» — Don Carlos
 «Deep Dream Deep» — Ohm Guru
 «Spy From Cairo» — Zeb
 «Rua Escondida» — The Black Mighty Orchestra
 «Inspiration Zone» — Belladonna

Ссылки 

Секс в большом городе